BMO Field – stadio di Toronto (Canada), chiamato National Soccer Stadium per le partite internazionali di calcio 
 National Soccer Stadium – stadio di Apia (Samoa)